Standby har flere betydninger:

 Standby (fly) – en passerseddel til fly.
 Standby (strøm) – en strømbesparende tilstand nogle elektriske apparater kan gå i.